Мыс Арктический является самой северной точкой острова Комсомолец, который, в свою очередь, является одним из самых северных островов архипелага Северная Земля. Открыт в ходе экспедиции Вилькицкого 1913 года, назван мысом Жохова по фамилии вахтенного офицера. В мае 1931 года Северная Земля была картографирована экспедицией Ушакова и Урванцева, после чего мыс был назван в честь Председателя Совнаркома Молотова. В конце 1950-х получил политически нейтральное название Арктический.

Расстояние до Северного полюса составляет 990,7 км, поэтому мыс часто используется в качестве стартовой точки арктических экспедиций.

Мыс Арктический не является самой северной островной точкой России и Евразии. Это звание носит мыс Флигели, который находится на острове Рудольфа, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Самая северная материковая точка России и Евразии — мыс Челюскин.

Мыс Арктический также отмечает северо-восточную границу Карского моря.

Примечания

Топографические карты 
 

Мысы Карского моря
Мысы архипелага Северная Земля
Мысы моря Лаптевых